Станево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Станево — деревня в Червенском районе Минской области.

Болгария 
 Станево — село в Монтанской области.